Пятковский — фамилия. Известные носители:
 Пятковский, Александр Петрович (1840—1904) — русский историк и писатель.
 Пятковский, Иван Максимович (1913—1986) — Герой Советского Союза.
 Пятковский, Уолт (род. 1945) — американский профессиональный баскетболист.

См. также 
 Пятковский сельсовет